Harlaß ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Harlaß (1785 oder 1786–1818), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Theaterschauspielerin
 Rudolf Harlaß (1892–1944), deutscher KPD-Funktionär und antifaschistischer Widerstandskämpfer
Albrecht Andreas Harlaß (* 1961), deutscher AfD-Politiker